Santamarina ist der Familienname folgender Personen:

 J. Carlos Santamarina, argentinischer Geotechniker
 José Santamarina (* 1963), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Mercedes Santamarina (1896–1972), argentinische Kunstsammlerin und Mäzenin

Siehe auch:
 Santa Marina
 Santa Marina Salina